George Gough (1815–1895) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. wicehrabia Gough
 George Gough (1900–1952) – australijski futbolista australijskiej odmiany futbolu